Příjmení Sokol nosí více osobností:

 Antonín H. Sokol (1847–1889) – český novinář, spisovatel a dramatik
 Bohuslava Sokolová (1859–1941) – česká pedagožka, spisovatelka, překladatelka a publicistka
 František Sokol (rozcestník) – více osob
 Ivan Sokol (1937–2005) – slovenský varhaník
 Jan Sokol (rozcestník) – více osob
 Ján Sokol (* 1933) – slovenský duchovní, arcibiskup
 Josef Sokol (rozcestník) – více osob
 Karel Sokol (rozcestník) – více osob
 Kateřina Sokolová (* 1989) – česká modelka, Miss České republiky 2007
 Koloman Sokol (1902–2003) – slovenský malíř a grafik
 Marek Sokol (* 1976) – český fotbalista
 Martin Sokol (1901–1957) – slovenský politik
 Meda Sokolová, provdaná Meda Mládková (1919–2022) – sběratelka umění a mecenáška
 Milan Sokol (* 1947) – slovenský fotbalista
 Ondřej Sokol (* 1971) – český režisér, herec a překladatel
 Radomír Sokol (* 1949) – český fotbalový trenér
 Roman Sokol (* 1958) – český fotbalista
 Rudolf Sokol (1873–1927) – český geolog
 Šárka Sokolová (* 1989) – česká modelka, Miss Jihlava Open 2011
 Tomáš Sokol (* 1951) – český právník a politik
 Václav Sokol (* 1938) – český výtvarník, grafik a ilustrátor
 Věra Sokolová (* 1970) – česká historička a kulturní antropoložka

Externí odkazy 
 

Česká příjmení
Slovenská příjmení